Chaviano ist der Familienname folgender Personen:

 Daína Chaviano (* 1957), kubanische Schriftstellerin
 Flores Chaviano (* 1946), kubanischer Komponist, Gitarrist und Dirigent